Чемпионат Москвы по футболу 1921 (осень) стал ХVII первенством, организованным Московской футбольной лигой (МФЛ).

Турнир главных команд (Класс «А») носил название Кубок Фульда.

Чемпионом во второй раз стал клуб КФ «Сокольники».

Организация и проведение турнира 

Состав участников класса «А» вновь, как и в предыдущем турнире, включал шесть участников. Место выбывшего в прошлом сезоне «Сокольнического» КЛ занял перешедший из класса «Б» клуб «Физическое воспитание».

Каждый из них мог выставить с этого сезона по четыре команды (всего 24 команды), участвовавших в розыгрыше традиционных кубков (Фульда, Вашке и Миндера).

Также впервые был подведен итог по сумме выступлений всех команд данного клуба в данном сезоне (весеннее и осеннее первенства) — так называемый «клубный зачет». Он получил в дальнейшем, уже при проведении после футбольной реформы 1923 года «пролетарских» футбольный первенств, большое значение (вплоть до признания его единственно важным — соревнования отдельных, в том числе и первых (главных), команд иногда бросались неоконченными, если они уже не влияли на положение клуба в «клубном зачете»).

В классе «Б» выступали 12 клубов (в двух подгруппах по 6 клубов с финалом между победителями), выставившие двенадцать I и II, и десять III команд. Они разыграли кубок Мусси и соревнования своего класса для младших команд.

По итогам первенства предусматривалась ротация клубов между классами «А» и «Б» с проведением матча между неудачником класса «А» и победителем класса «Б».

Таким образом, всего на семи соревновательных уровнях приняли участие 58 команд, представлявшие 18 клубов.

На высшем уровне (I команды класса «А») участвовали 6 команд

 КФ «Сокольники»
 «Замоскворецкий» КС
 СК «Замоскворечье»
 ОЛЛС
 
 «Физическое воспитание»

Ход турнира

Турнирная таблица

Дополнительный матч за I место

Матч «Чемпион — Сборная» 
Традиционный матч был проведен 30 октября после завершения первенства; по окончании победителям был вручен кубок.

Низшие уровни 
 Младшие команды класса «А»
 Кубок Вашке (II): победитель — «Замоскворецкий» КС — II
 Кубок Миндера (III): победитель — ОЛЛС — III
 Четвертые (IV): победитель — «Замоскворецкий» КС — IV
 Клубный зачет: победитель — «Замоскворецкий» КС
 Кубок Мусси (I команды класса «Б»)
 Подгруппа 1: победитель — «Рогожско-Симоновский» КС (прочие участники: , «Рогожский» КС, РГО «Сокол», , «Унион»)
 Подгруппа 2: победитель —  (прочие участники: , , «Сокольнический» КЛ, , )
 Финал: «Рогожско-Симоновский» КС 3:1 
 Матч за право участия в классе «А»: «Рогожско-Симоновский» КС 5:0 
 II команды класса «Б»: финал — «Рогожско-Симоновский» КС — II 5:1  — II
 III команды класса «Б»: финал — «Рогожско-Симоновский» КС — III +:-  — III

Примечания

Литература

Ссылки 
 footballfacts.ru
 cska-games.ru

Футбольные соревнования в Москве
1921 год в футболе
1921 год в России